Dill bezeichnet
 Dill (Pflanze), Gewürzpflanze aus der Familie der Doldenblütler (Apiaceae)
 Dill (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Dill (Fluss), Nebenfluss der Lahn

Dill ist der Name folgender

Orte in Deutschland:
 Dill (Gemeinde), Ortsgemeinde im rheinland-pfälzischen Rhein-Hunsrück-Kreis

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dill (Alabama), im Dale County
 Dill (Florida), im Hillsborough County
 Dill (Maryland), im Howard County
 Dill (Tennessee), im Bledsoe County
 Dill City, im Washita County, Oklahoma

im NRHP gelistete Objekte:
 Dill Building, in Boston, Massachusetts, ID-Nr. 80000448
 Dill Farm, in Shawangunk, New York, ID-Nr. 83001816
 Dill Farm Site, in Sandtown, Delaware, ID-Nr. 78000893
 Dill House, in Fort Gaines, Georgia, ID-Nr. 75000582
 Dill School, in Ida, Arkansas, ID-Nr. 94000854

Siehe auch:
 Dil
 Till
 Til
 Thill
 Dills